Полемон (); около 350—270/269 г. до н. э.) — древнегреческий философ-платоник, схоларх Платоновской Академии в Афинах.

Жизнь 
Полемон родился в благополучной семье, отец Филострат был влиятельным и состоятельным гражданином. В молодости Полемон вёл разгульную и расточительную жизнь, но однажды, когда ему было около тридцати лет, будучи навеселе, во главе таких же, как он, гуляк, случайно ворвался в школу Ксенократа. Ксенократ, несмотря на неожиданное шумное вторжение, невозмутимо продолжил лекцию, и его рассуждения заинтересовали Полемона. Через некоторое время он порвал со своим прошлым и стал вести умеренный образ жизни. Ксенократ стал для него образцом для подражания. Благодаря прилежанию и способностям, он был лучшим учеником школы и в 315 г. до н. э., после смерти Ксенократа, стал схолархом.

Полемон известен своей уравновешенностью, серьёзностью, самообладанием и передовыми убеждениями. Среди его учеников были Кратет Афинский, Крантор, Зенон Китийский и Аркесилай. Согласно Евсевию Кесарийскому, Полемон умер в 270/269 г. до н. э. (в других рукописях — 276/275 г. до н. э.) Диоген Лаэртский говорит, что он жил затворником в саду Академии и умер в преклонном возрасте от чахотки. Кратет наследовал руководство Академией.

Философия 
Диоген Лаэртский сообщает, что по своим воззрениям он был близок к Ксенократу, и утверждал, что нужно упражняться в делах, а не в диалектических умозрениях, «выучить гармонику по учебнику, но без упражнений — это все равно что изумлять всех вопросами, не противоречить самому себе в распорядке собственной жизни». Ценил Софокла и Гомера. Говорил, что Гомер — это Софокл в эпосе, а Софокл — это Гомер в трагедии.

Произведения 
Согласно Диогену Лаэртскому, Полемон оставил несколько трактатов, но уже в словаре Суда (X век) сказано, что ни один не сохранился. Климент Александрийский цитирует его (или другого философа по имени Полемон): «В отношении жизни в согласии с природой» (). Подобный пассаж есть также у Цицерона, который говорил о Полемоне, который считает высшим счастьем жизнь в согласии с законами природы.

Примечания

Литература 
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. — (Серия «Философское наследие»). — : Мысль, 1979. — 624 стр.
 2-е изд., испр. — : Мысль, 1986. — 570 стр. — ; переиздания: 1995, 1998, 2009.
 Античная философия: Энциклопедический словарь. — , 2008. — С. 148—150. — 

Древнегреческие философы
Сколархи Академии
Эллинистические философы
Философы IV века до н. э.
Философы III века до н. э.